Jadwiga Klementyna z Sanguszków Sapieżyna (ur. 28 października 1830 w Krakowie, zm. 13 czerwca 1918 tamże) – .

Życiorys 
22 kwietnia 1852 wyszła za mąż za Adama Stanisława Sapiehę (1828–1903), z którym miała dzieci:

 Władysław Leon (1853–1920), ożenił się z hr. Elżbietą Konstancją Potulicką, prapradziadek Matyldy, królowej Belgów, 
 Maria Jadwiga (1855–1929), żona hr. Stanisława Żółtowskiego
 Leon Paweł (1856–1893), ożenił się z ks. Teresą Elżbietą z Sanguszków-Kowelską
 Helena Maria (1857–1947), żona hr. Edwarda Adama Stadnickiego
 Paweł Jan (1860–1934), ożenił się z Matyldą Paulą Eleonorą z Windisch-Graetzów
 Adam Stefan (1867–1951), kardynał krakowski

Jej siostra Helena Sanguszkówna utrzymywała wieloletni romans z mężem Jadwigi, w wyniku którego urodziło się dwoje dziecI: córka, oddana na wychowanie rodzinie we Francji oraz syn. Tego ostatniego Jadwiga zgodziła się uznać za swoje i wychowywała go razem ze swoimi dziećmi. Był to:

 Jan Piotr Sapieha (1865–1954), ożenił się z Alicją Probyn, bezdzietny.

Z czasem syn dowiedział się o swoim pochodzeniu, a po śmierci swojej biologicznej matki wyjechał na stałe do Ameryki i nie utrzymywał z kontaktów z rodziną.

Przypisy

Przodkowie 
Na podstawie: ;  Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Almanach błękitny: genealogia żyjących rodów polskich, Warszawa-Lwów 1908, s.  s. 57–58, 123-124;.Z. Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997, s. 66, 152, 153, 370–373.;

Jadwiga Sanguszko
Sapiehowie herbu Lis
Urodzeni w 1830
Zmarli w 1918
Ludzie urodzeni w Krakowie